Wark Castle kan avse:

Wark on Tweed Castle, borgruin i Northumberland, England
Wark in Tyndale Castle, borg i Northumberland